Ivan Kondakov, Ests scheikundige van Russische afkomst
 Joeri Kondakov, Sovjet-Russisch schaatser

Russische achternaam